Ophiothela är ett släkte av ormstjärnor. Ophiothela ingår i familjen Ophiothrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiothela